Aleksander Hilferding – rosyjski slawista i folklorysta (zbieracz i wydawca bylin)
 Rudolf Hilferding – austriacki ekonomista, polityk i publicysta, jeden z teoretyków austromarksizmu